Torridge peut faire référence à : 

 Torridge, un district d'administration locale dans le comté de East Sussex, Angleterre
 Torridge and West Devon, circonscription du Devon à la Chambre des communes britannique
 , élection du conseil
 , est une rivière dans le Devon en Angleterre
  est un pont en béton de 650 mètres de long
 , 
 , était un établissement de santé situé à Meddon Street, Bideford, Devon, Angleterre